Can Vilaró (Anglès), edifici al poble d'Anglès 

 Can Vilaró (Montornès del Vallès), masia 
 Can Vilaró (Rubí), edifici del municipi de Rubí (Vallès Occidental)